Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

  d'artillerie
  d'infanterie ( d'infanterie de ligne)
  d'infanterie territoriale
  de marche

  d'infanterie « duc Frédéric-Guillaume de Brunswick » (régiment d'infanterie frison-oriental)

  régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires